Piemonte steht für:

 italienische Bezeichnung für das Piemont
 DOC-Weine aus dem Piemont, siehe Piemonte (Wein)
 Piemonte (Schiff, 1904), nach der Region benanntes Schiff auf dem Lago Maggiore
 (5162) Piemonte, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Team Piemonte, ein italienisch-litauisches Straßenradsportteam

Piemonte ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Piemonte (* 1997), italienische Fußballspielerin